Gerbo kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Desa Gerbo, administrativ by, Jawa Timur,

Italien 

 Gerbo (ort i Italien), Lombardiet, Provincia di Como, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar